Jeff Jones ou Jeffrey Jones peut se référer à

 Jeff Jones (1944-2011), un artiste américain ;
 Jeffrey Jones Durwood (1944-2011), une artiste américaine ;
 Jeffrey Jones (1946-), un acteur américain ;
 Jeff Jones (en) (1947-), un militant écologiste américain, membre des Students for a Democratic Society ;
 Jeffrey Glen Jones (1950-), un artiste de comics américain ;
 Jeff Jones (1953-), bassiste canadien ;
  (1958-), un homme politique mexicain ;
 Jeff Jones (en) (1960-), un joueur de basketball ;
  (1980-), un musicien de hip-hop américain ;
 , un directeur général d'Apple Records depuis 2007.